Gouw oder De Gouw ist der Name folgender Personen:

 Cynthia Gouw (* 1963), US-amerikanische Nachrichtensprecherin, Journalistin, Moderatorin, Model und Schauspielerin
 Daniel Gouw (* 1986), US-amerikanischer Badmintonspieler
 Jessica De Gouw (* 1988), australische Schauspielerin
 Raimond van der Gouw (* 1963), niederländischer Fußballtorhüter
 Toon de Gouw (* 1960), niederländischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Gau (Begriffsklärung)